Sitzhof ist der Ortsname von:

 Sitzhof (Rinchnach), Ortsteil der Gemeinde Rinchnach, Landkreis Regen, Bayern
 Sitzhof (Stamsried), Ortsteil des Marktes Stamsried, Landkreis Cham, Bayern

Sitzhof ist der Name folgender Bauwerke:

 Sitzhof (Regenstauf), ein mittelalterlicher Adelssitz in Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern